Elk Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elk Township (Illinois)
 Elk Township (Buena Vista County, Iowa)
 Elk Township (Clayton County, Iowa)
 Elk Township (Delaware County, Iowa)
 Elk Township (Kansas)
 Elk Township (Lake County, Michigan)
 Elk Township (Sanilac County, Michigan)
 Elk Township (Minnesota)
 Elk Township (Missouri)
 Elk Township (Nebraska)
 Elk Township (New Jersey)
 Elk Township (Noble County, Ohio)
 Elk Township (Vinton County, Ohio)
 Elk Township (Beckham County, Oklahoma)
 Elk Township (Oklahoma County, Oklahoma)
 Elk Township (Chester County, Pennsylvania)
 Elk Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Elk Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Elk Township (Warren County, Pennsylvania)